LCD kan syfta på

 LCD (bildskärm) – en typ av bildskärm där bilden är uppbyggd av flytande kristaller
 LCD Soundsystem – en amerikansk musikgrupp
 LCD – ett politiskt parti i Lesotho, se Lesotho Congress for Democracy